Il singolare del torneo di tennis Open de Franche Comté 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gaël Monfils che ha battuto in finale Christophe Rochus 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Julien Benneteau (primo turno)
 Victor Hănescu (primo turno)
 Jérôme Haehnel (semifinali)

 Christophe Rochus (finale)
 Thierry Ascione (quarti di finale)
 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2005